Би́ро ( — «судья») — венгерская фамилия, 37-я по распространённости в Венгрии.

Известные носители:
 Биро, Лайош (при рождении — Лайош Блау; 1880—1948) — венгерский романист, драматург и сценарист.
 Биро, Ласло (при рождении — Ласло Йожеф Швайгер; 1899—1985) — журналист, изобретатель современной шариковой ручки.
 Биро, Матьяш (также известный как Матьяш Деваи; ум. 1547) — венгерский протестантский реформатор, «венгерский Лютер».
 Биро, Шандор (при рождении — Шандор Бир; 1911—1988) — венгерский футболист и футбольный тренер.